Николай Фёдорович Рёмер (1806—1889) — российский государственный  и общественный деятель, сенатор.  (1878).

Биография 
Происходил из дворянского рода Рёмеров (). Родился  года в Орловском имении отца, генерал-майора Фёдора Фёдоровича Рёмера (1750—1810).

Воспитывался дома и 28 августа 1822 года был определён в ведомство Коллегии иностранных дел студентом, через два года был произведён в первый классный чин; в 1826 году получил первую награду — был пожалован бриллиантовым перстнем.

В 1833 году произведён в звание камер-юнкера; в 1840 году — в статские советники; состоял при Министерстве внутренних дел. В 1841 году произведён в звание камергера, состоял при миссии в Неаполе.

В 1843 году был произведён в действительные статские советники с назначением председателем Комитета для надзора за работами типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

В 1855 году произведён в тайные советники. С 30 августа 1856 года — сенатор: присутствующий и первоприсутствующий в Общем собрании 1-го, 3-го департаментов и Департамента герольдии Правительствующего Сената. С 1860 года член Попечительского совета заведений общественного призрения Петербурга состоящий при Министерстве иностранных дел, попечитель — частного лечебного заведения Штейна и частной женской больницы Баландина. С 1 января  1878 года — действительный тайный советник.

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Св. Александра Невского с бриллиантовыми знаками пожалованные ему в 1876 году.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Т. 2. — , 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7.
Курков К. Н. Члены Правительствующего Сената—высшего законосовещательного органа Российской империи: 22 февраля 1711—3 марта 1917. — Готика, 2005. — 132 с.

Сенаторы Российской империи